Patna, ciutat de l'Índia, capital de Bihar
 Districte de Patna
 Patna, principat
 Canal de Patna
 Riu Patna